Карпатија може бити:
 Карпатска Русија, историјска и географска област у источној Европи
 општи појам за описно означавање шире области око Карпата
 РМС Карпатија, пароброд са почетка 20. века

Види још 
 Закарпатија
 Поткарпатија
 Супкарпатија
 Транскарпатија